Чемпионат Италии по футболу 1904 года — седьмой по счёту сезон футбольного первенства в Италии. Турнир прошёл в период с шестого по 27 марта. В чемпионате приняло участие пять команд. В шестой раз чемпионом стал футбольный клуб «Дженоа». С этого года итальянский футбольный чемпионат стал именоваться как «Первая категория» () и в этом же году был проведен турнир рангом ниже, «Второй категории» ().

Клубы-участники

Действующий чемпион 
  Дженоа

Остальные

Лигурия и Ломбардия 
  Андреа Дориа
  Милан

Пьемонт 
  Торинезе
  Ювентус

Ход турнира

Отборочный региональный тур

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Футбол в Европе в 1904 году
1904
Март 1904 года
1904 год в Италии